Nematus är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1801. Nematus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Nematus